Floral ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Floral (Arkansas)
 Floral (Kansas)
 Floral (Kentucky)
 Floral Hill (Georgia)
 Floral Hill (New Jersey)
 Floral Park (New York)

in Kanada:
 Floral (Saskatchewan)

weiteres
 als Eigenschaft, z. B. Florales Motiv, abgeleitet von Flora